Peter Müller (1896–?) svájci jégkorongozó olimpikon
 Peter Müller (1957) svájci alpesisíző
 Peter Müller (1955) német CDU politikus